Жасинт (Джасинт) Вердагер-и-Сантало (; 1845—1902, ) — каталонский поэт, одна из центральных фигур каталонского Возрождения (ХІХ-ХХ вв). Много путешествовал, в частности, был корабельным священником. Главное произведение — европейски известная эпическая поэма «Атлантида».

Основные даты жизни 

 17 мая 1845 г. — родился в муниципалитете Фольгеролес, комарка Осона, Каталония. Родителями были Жузе́п Бардаге́-и-Урде́ш (1817—1876 гг.) и Жузе́па Сантало́-и-Пла́нас (1819—1871 гг.). Жасинт был третьим ребенком в семье с 8 детьми, из которых выжило только трое. До 11 лет был обычным ребенком, был развит физически, религиозностью не отличался;
 1856 г. (11 лет) — поступил в религиозную семинарию в городе Вик;
 1863 г. (18 лет) — начинает работать частным учителем в поселке Кан-Тона (), ныне — муниципалитет Кальдетенес, городской район Сан-Марти-да-Риудапераскат.;
 1865 г. (20 лет) — принимает участие в поэтическом состязании «Цветочные игры» в Барселоне, выигрывает 4 приза;
 1866 г. (21 год) — выигрывает ещё 2 раза на «Цветочные играх»;
 1870 г. (25 лет) — рукоположен в священника епископом Льюи́сом Журдо́й () 24 сентября в городе Вик. В октябре Жасинт служит свою первую мессу в приюте Св. Георгия. На следующий день Жасинт служит свою вторую мессу в приюте Св. Франциска;
 1873 г. (28 лет) — опубликовано произведение Жасинта Вердагера «Страсти Господа нашего Иисуса Христа» (). Путешествует по Северной Каталонии. Там он впервые в жизни увидел гору Канигокат., которая является одним из национальных символов каталонцев. В декабре становится корабельным священником на судне «Трансатлантической компании» ();
 1876 г. (31 год) — во время рейса из Кубы в Испанию на корабле «Ciudad Condal» Жасинт Вердагер завершило создание своей величайшей поэмы «Атлантида»;
 1877 г. (32 года) — жюри «Цветочных игр» за поэму «Атлантида» вручает Жасинту премию провинции Барселона;
 1878 г. (33 года) — путешествие в Рим. Встреча с Папой римским Львом XIII, на которой обсуждалась поэма «Атлантида»;
 1880 г. (35 лет) — выиграл три премии «Цветочных игр», провозглашён Mestre en Gai Saber (дословно, «Мастер всех наук»). Публикация книги «Монсаррат» ();
 1883 г. (38 лет) — написана «Ода Барселоне». Городской совет Барселоны на общественные средства издаёт произведение тиражом 100 тыс. экземпляров;
 1886 г. (41 год) — 21 мая 1886 г. епископ Мургадас () Рипольского монастыря провозглашает Жасинта Вердагера «Поэтом Каталонии». Опубликована поэма «Каниго», посвящённая Реконкисте. Жасинт посещает Святую землю;
 1893 г. (48 лет) — завершает написание трилогии «Младенец Иисус» ();
 1894 г. (49 лет) — написана книга «Кусты роз, цветущих круглый год» () и «Пожелания доброго пастора» ().
 1902 г. (57 лет) — переезжает с ул. Араго () в Барселоне в соседнее поселение Вальвидреракат. (сейчас один из кварталов Барселоны)

Похоронен на Монжуикском кладбище () в Барселоне.

Стихотворение «Эмигрант» 

L’Emigrant

Dolça Catalunya,
Pàtria del meu cor,
Quan de tu s’allunya
D’enyorança es mor.

I
Hermosa vall, bressol de ma infantesa,
Blanc Pirineu,
Marges i rius, ermita al cel suspesa,
Per sempre adéu!
Arpes del bosc, pinsans i caderneres,
Cantau, cantau,
Jo dic plorant a boscos i riberes:
Adéu-siau!

II
¿On trobaré tos sanitosos climes,
Ton cel daurat?
Mes ai, ai mes ! ¿On trobaré tes cimes,
Bell Montserrat?
Enlloc veuré, ciutat de Barcelona,
Ta hermosa Seu,
Ni eixos turons, joiells de la corona
Que et posà Déu.

III
Adéu, germans: adéu-siau, mon pare,
No us veure més!
Oh! si al fossar on вождения ma dolça mare,
Jo el llit tingués!
Oh mariners, lo que vent me’n desterra
Que em fa sofrir!
Estic malalt, mes ai! tornau-me a terra,
Que hi vull morir!

«Эмигрант» (дословный перевод)

Каталония нежная,
Отчизна сердца моего,
Когда от тебя покидаю —
От тоски по тебе помираю.

I
Прекрасная долина, колыбель моего детства,
И Пиренеи белые,
О, берега рек и убежища отшельника под хмурым небом,
Прощайте ж вы все навсегда!
Деревья шумят, точно арфы играют, зяблики и щёголи
Всё поют и поют…
А я, плача, молвлю лесам и берегам рек,
Прощайте!

II
Где сыскать такой же климат здоровый,
Где сыскать такое же небо златое,
Боже мой, Боже мой! Где сыскать такие высокие скалы,
Как в Монсеррате?
О, Барселона, не видеть мне твоего собора,
Ни холмов твоих, что словно драгоценные камни в Божественной короне.

III
Прощайте, братья, отец, — не увидеться больше нам вместе!
На кладбище лежишь ты, моя милая мама,
А я всё ещё в постели сплю.
О, мореплаватели! Ветер, что гонит меня на чужбину, так заставляет страдать!
Болею я, о Боже мой! Верни меня на землю, ибо на земле хотел бы я умереть!

Примечания

Литература 
 Гарсия Лорка Ф. Об Искусстве. — М.: Искусство, 1971. С. 284.
 «Дон Джауме на Сан-Джеронимо», «Sum vermis», «Марина», «Скала Дьявола», «Розалия», «Калиновый цветок», «Зачем поют матери», перевод М. Квятковской, «Из каталонской поэзии». — Л., 1984. — стр. 98—110.
 Богданович Л. А., «Великий певец Каталонии», издательство «Семья». — М., 190:. — 15 сент.,№ 37. — С. 4—5; 22 сент., № 38. —С. 10—11.— Подпись: Л. А. Б., Эльбе
 «Из дебрей Испании», издательство «Мир божий». — Спб., 1902. — № 7. — С. 49—51

Ссылки 

 Вердагер-и-Сантало, Жасинто , «Краткая литературная энциклопедия». — М., 1962. — Т. 1. — Стб. 922—923
 Жасинт Вердагер-и-Сантало в Большой каталонской энциклопедии
 ,,,,,, Фонд Жасинта Вердагера 

Родившиеся в 1845 году
Умершие в 1902 году
Поэты Испании
Испанские поэты
Каталанские поэты
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Похороненные на Монжуикском кладбище